Суперкубок Мальти з футболу 2013  — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2013 року між чемпіоном Мальти Біркіркарою та володарем кубка Мальти Гіберніанс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Мальта